Лос-Анджелес Доджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 71 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 15
 Поражений: 8
 Процент побед: 65.22
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 99

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 150

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 95
 Очков пропущено: 121

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 133

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 129

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 106
 Очков пропущено: 119

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 3
 Очков пропущено: 4

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Доджерс
МЛБ в сезоне 2005